Smolt peut faire référence à :
 un smolt, saumon prêt à migrer vers l'océan ;
 Smolt, programme informatique ;
 le , lac canadien ;
 le , parc américain.

Voir aussi 

 
 Smoltification